Astrophysical Journal, revista científica en anglès sobre astronomia i astrofísica
 Assistències per joc, mesura de l'efectivitat en assistències d'un jugador en un torneig de bàsquet
 apj també és el codi ISO 639-3 del jicarilla, llengua parlada pels apatxes jicarilles de Nou Mèxic (Estats Units)